Појам Поточе може се односити на:

 Поточе (Ајдовшчина), насељено место у општини Ајдовшчина, Република Словенија
 Поточе (Дивача), насељено место у општини Дивача, Република Словенија
 Поточе (Преддвор), насељено место у општини Преддвор, Република Словенија
 Поточе (Џебел), насељено место у општини Џебел, Република Бугарска